Schmadel:
 Lutz Schmadel
 (2234) Schmadel